Bakır Çay (en grec Καϊκος o Καϊκός, Caicos; en llatí Caicus, Caecus també anomenat Astraeus o Astræus pels hitites: Seha; en turc antic: Ak-su, Aksou o Bakır), és un riu a Turquia, que naixia a les muntanyes Temno i, travessant la Lídia, Mísia i Eòlida, desembocava al Golf Eleàtic.
Plutarc diu que el nom original del riu fou Astræus, però que fou canviat després que Caico, un fill d'Hermes, s'hi llancés.

Bibliografia 
 Smith, William (editor); Dictionary of Greek and Roman Geography, "Stratoniceia", Londres,1854 
 Kaikos

Vegeu també 
 Seha

Referències 

Rius anatòlics de la mar Egea